Wimbledon 2021 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 28 czerwca–11 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 134. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 35 016 000 funtów szterlingów.

Z powodu pandemii COVID-19 zawody w 2020 roku zostały odwołane, co wydarzyło się po raz pierwszy od 1945 roku.

Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był pięciokrotny zwycięzca turnieju, Novak Đoković. Simona Halep, zdobywczyni trofeum w grze pojedynczej kobiet sprzed dwóch lat, z powodu kontuzji nie broniła tytułu w grze pojedynczej kobiet.

W grze pojedynczej mężczyzn Novak Đoković obronił trofeum, pokonując w finale 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3 Matteo Berrettiniego. W grze pojedynczej kobiet Ashleigh Barty triumfowała nad Karolíną Plíškovą, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:3, 6:7(4), 6:3. W deblu mężczyzn tytuł zdobyli Nikola Mektić i Mate Pavić, którzy triumfowali w finale 6:4, 7:6(5), 2:6, 7:5 nad parą Marcel Granollers–Horacio Zeballos. W grze podwójnej kobiet tytuł sprzed dwóch lat obroniła Hsieh Su-wei, która razem z Elise Mertens w finale pokonała Wieronikę Kudiermietową i Jelenę Wiesninę 3:6, 7:5, 9:7. W grze mieszanej Desirae Krawczyk oraz Neal Skupski pokonali w meczu o mistrzostwo Harriet Dart wraz z Joem Salisburym 6:2, 7:6(1).

Samir Banerjee zwyciężył w finale rozgrywek singlowych chłopców z Victorem Lilovem 7:5, 6:3. W rozrywkach dziewcząt w ostatnim meczu Ane Mintegi del Olmo pokonała Nastasję Schunk 2:6, 6:4, 6:1. Edas Butvilas i Alejandro Manzanera Pertusa wygrali 6:3, 6:4 z Danielem Rincónem i Abedallahem Shelbayhem w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Kristina Dmitruk i Diana Sznajdier pokonały Sofię Costoulas i Laurę Hietarantę 6:1, 6:2.

Joachim Gérard poprzez pokonanie Gordona Reida 6:2, 7:6(2) został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Kgothatso Montjane 6:2, 6:2. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Dylan Alcott, który pokonał Sama Schrödera 6:2, 6:2. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Toma Egberinka i Joachima Gérarda 7:5, 6:2. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Jordanne Whiley dzięki wygranej 6:0, 7:6(0) odniesionej nad Kgothatso Montjane i Lucy Shuker. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Andrew Lapthorne wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Dylana Alcotta i Sama Schrödera 6:1, 3:6, 6:4.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Sarah Beth Grey /  Jonny O’Mara
  Naomi Broady /  Jérémy Chardy
  Jodie Burrage /  Lloyd Glasspool
  Eden Silva /  Ryan Peniston
  Venus Williams /  Nick Kyrgios

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2021.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Wimbledon 2021